Oldervika (Rødøy)
 Oldervika (Tjeldsund)